Neajlovu se poate referi la:
Neajlovu, Dâmbovița
Neajlovu, Giurgiu